La competizione dello slalom gigante femminile di sci alpino agli XI Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 8 febbraio 1972 sulla pista del Mount Teine a Sapporo.

La gara 
Tre giorni dopo aver perso la discesa libera, sconfitta dalla svizzera Marie-Theres Nadig, ci si aspettava una rivincita dalla favorita austriaca Annemarie Pröll che era la vincitrice della coppa del mondo di specialità 1971-72. 

La Pröll è stata la seconda a scendere e prese il comando con 1'30"75, a 1"60 davanti alla compagna di squadra Wiltrud Drexel. Ma la Nadig nuovamente sorprese il mondo dello sci vincendo la seconda medaglia d'oro, con un tempo di 1'29"90. La Pröll ancora una volta si accontentò dell'argento, e la Drexel il bronzo.

Classifica

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Slalom gigante femminile